Gallop () — японська анімаційна студія.

Роботи

Серіали 
Akazukin Chacha
Animal Yokocho
Anime TV de Hakken! Tamagotchi
Eyeshield 21
Gaki Deka
Genji Tsuushin Agedama
Hataraki Man
Hime-chan's Ribbon
Initial D
Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo
Kodomo no Omocha
Kiteretsu Daihyakka
Legendz Yomigaeru Ryuuou Densetsu
Miracle Giants Dome-kun
Morizo to Kikkoro
Ojarumaru
Rurouni Kenshin
Tanken gobrin tou  
Tekkamen wo oe! Dartanyan Monogatari Yori
Transformers: Robots in Disguise
Touch
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX
Yu-Gi-Oh! 5D's

OVA 
One Pound Gospel
Prefectural Earth Defense Force
To-Y

Фільми 
Kiki's Delivery Service
Rurouni Kenshin

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Аніме-студії
Gallop
Підприємства, засновані 1978